Onderdistrict in Indonesië
 Guguk (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Limapuluh Kota in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Guguk (Koto Tujuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Sijunjung in de provincie West-Sumatra